Лучкевич — прізвище, зокрема, українське.

Відомі носії 
 Лучкевич Ігор Валерійович (*1973) — український футболіст.
 Лучкевич Валерій Ігорович (*1996) — український футболіст, син Лучкевича Ігоря Валерійовича

Див. також 
 Луцкевич
Українські прізвища